Topol ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Topol (* 1981), deutscher Schauspieler
 Chaim Topol (1935–2023), israelischer Schauspieler
 Eric Topol (* 1954), US-amerikanischer Kardiologe und Autor
 Filip Topol (1965–2013), tschechischer Sänger und Songwriter
 Jáchym Topol (* 1962), tschechischer Schriftsteller
 Josef Topol (1935–2015), tschechischer Schriftsteller

Topol ist
 Topol (Chrudim), Ortsteil von Chrudim, Tschechien  
 die Bezeichnung für zwei russische Interkontinentalraketen, die moderne SS-27 und die ältere RS-12M.

Siehe auch:
 Topoll
 Tobol
 Toboll